Alwin Seifert, architetto e scrittore tedesco
 Jaroslav Seifert, poeta e giornalista ceco
 Herbert Seifert, matematico tedesco
 Michael Seifert, criminale di guerra nazista
 Michael Seifert, produttore musicale britannico
 Michael Seifert, programmatore danese
 Viva Seifert, ginnasta e batterista britannica
 Zbigniew Seifert, musicista polacco

 4369 Seifert, un asteroide della fascia principale
 Teorema di Seifert-Van Kampen
 Varietà di Seifert